Edgar Davids – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
Lance Davids – ex calciatore sudafricano
Lorenzo Davids – calciatore olandese